Ville Viitaluoma (né le  à Espoo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il débute en senior avec le HIFK dans la SM-liiga. Il se classe régulièrement parmi les meilleurs pointeurs de l'élite finlandaise à partir de la saison 2005-2006. En 2011-2012, il décide de partir à l'étranger chez le Luleå HF, pensionnaire de l'Elitserien.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2000-2001|| HIFK|| SM-liiga|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0 
|-
| Ahmat Hyvinkää|| Mestis|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| rowspan=2|2001-2002|| HIFK|| SM-liiga|| 31|| 3|| 0|| 3|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| KJT || Mestis || 9|| 2|| 4|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2002-2003|| HIFK|| SM-liiga|| 55|| 8|| 17|| 25|| 55|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| rowspan=2|2003-2004|| HIFK|| SM-liiga|| 48|| 3|| 4|| 7|| 45|| 13|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| Pelicans Lahti|| SM-liiga|| 9|| 0|| 0|| 0|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 55|| 5|| 9|| 14|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 51|| 18|| 27|| 45|| 58|| 8|| 3|| 4|| 7||14 
|-
| 2006-2007|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 54|| 21|| 15|| 36|| 74|| 9|| 3|| 3|| 6|| 12
|-
| 2007-2008|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 50|| 15|| 23|| 38|| 50|| 17|| 3|| 6|| 9|| 14
|-
| 2008-2009|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 58|| 16|| 12|| 28|| 78|| 6|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2009-2010|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 58|| 16|| 27|| 43|| 34|| 17|| 4|| 5|| 9|| 16
|-
| 2010-2011|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 55|| 11|| 34|| 45|| 22|| 2|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2011-2012|| Luleå HF|| Elitserien|| 55|| 6|| 9|| 15|| 22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 58|| 18|| 38|| 56|| 75|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2013-2014 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 50|| 18|| 9|| 27|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Örebro HK || SHL || 6|| 5|| 1|| 6|| 4|| 10|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| 2014-2015 || Örebro HK || SHL || 55 || 10 || 17 || 27 || 20 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || Örebro HK || SHL || 51|| 3|| 11|| 14|| 16|| 2|| 0 || 0|| 0|| 2
|-
|2016-2017 || Sport Vaasa || Liiga || 55|| 13|| 17|| 30|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Sport Vaasa || Liiga || 21|| 2|| 9|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || HPK Hämeenlinna || Liiga || 38|| 1|| 10|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| +1||align="left"| Quatrième place

Notes et références 

Naissance en février 1981
Naissance à Espoo
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur des Espoo Blues
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Luleå HF
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa